Indonesië
 Kandat (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Kandat (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java